Redmon ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Redmon (* 1971), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Dusty Redmon, US-amerikanischer Gitarrist
 Ian Redmond (* 1954), britischer Biologe, Naturschützer und Sachbuchautor
 Keith Redmon, US-amerikanischer Filmproduzent